Le Tour du Pays de Galles juniors (en anglais : Junior Tour of Wales) est une course cycliste britannique disputée autour de Brynmawr (Blaenau Gwent), au pays de Galles. Créée en 1981, l'épreuve est réservée depuis sa création aux coureurs de catégorie junior (moins de 19 ans). Elle attire chaque année les meilleurs cyclistes juniors du Royaume-Uni, ainsi que des équipes européennes.

Des cyclistes de renommée tels que Mark Cavendish, David Millar, Johan Vansummeren, Daniel Martin ou encore Geraint Thomas ont brillé sur cette course avant de rejoindre les rangs professionnels.

Palmarès 

|-
| 1981 
| colspan=3 align=center| Résultats inconnus 
|-
| 
| colspan=3 align=center| pas de course
|-
| 1983 
| colspan=3 align=center| Résultats inconnus
|-
| 1984 
|  Gary Brooks 
|  L. Clarke 
|
|-
| 1985 
| colspan=3 align=center| Résultats inconnus
|-
| 1986 
|  Tim Warriner 
|  Chris Taudevin 
|  Tim Ward
|-
| 1987 
|  Matthew Stephens 
|  Dylan Williams 
|  Robert Langley
|-
| 1988 
|  Matthew Stephens 
|  Paul Altridge 
|  Lee Davis
|-
| 1989 
|  Steve Whittington 
|  Victor Slinn 
|
|-
| 1990 
|  Ken Stewart 
|  Danny Smith 
|  Bill Moore
|-
| 1991 
|  Roger Hammond 
|  Ken Stewart 
|  Gavin Pardoe Rob Lyne
|-
| 1992 
|  Ken Stewart
|  Alex Arch 
|  Richard Montgomery
|-
| 1993 
|   
|  Ian Mountain 
|  
|-
| 1994 
|  Richard Hobby 
|  David Millar 
|  Danny Moore
|-
| 1995 
|  Charly Wegelius 
|   
|  Neil Ellison
|-
| 1996 
|  Ross Muir 
|  Steve Joseph 
|  Tom Newton
|-
| 1997 
|  David Clarke 
|  Kristian House 
|  Neil Swithenbank
|-
| 1998 
|  Anthony Spencer 
|  Ryan Smith 
|  Gerben van de Reep
|-
| 1999 
|  Johan Vansummeren 
|  Arne Kornekoor 
|  James Flanagan
|-
| 2000 
|  Alex Coutts 
|  Lewys Hobbs 
|  Andrew Allen
|-
| 2001 
|  Alex Coutts 
|  Marcel Lambrecht 
|  Chris Penketh
|-
| 2002 
|  Marcel Lamberts 
|  Adam Illingworth 
|  Craig Cooke
|-
| 2003 
|  David Smith
|  Ryan Bonser
|  
|-
| 2004 
|  Dan Martin 
|  Geraint Thomas 
|  Martin Monroe
|-
| 2005
|  Alex Dowsett 
|  Edvald Boasson Hagen 
|  Alex Atkins
|-
| 2006
|  Tom Diggle
|  Peter Kennaugh 
|  Alex Dowsett
|-
| 2007
|  Jonathan McEvoy 
|  Erick Rowsell 
|  Peter Kennaugh
|-
| 2008
|  Erick Rowsell 
|  Johan Fredrik Ziesler 
|  Joe Perrett
|-
| 2009 
|  Tim Kennaugh
|  Sam Harrison 
|  Joshua Edmondson
|-
| 2010 
|  Daniel McLay 
|  Sam Harrison 
|  Joshua Edmondson
|-
| 2011 
|  Brennan Townshend
|  Matthew Holmes 
|  Luke Grivell-Mellor
|-
| 2012 
|  Hugh Carthy 
|  Will Stephenson
|  Ed Laverack
|-
| 2013
|  Scott Davies 
|  Sam Oomen 
|  James Knox
|-
| 2014
|  Eddie Dunbar 
|  Alex Braybrooke
|  Matthew Gibson
|-
| 2015 
|  Nathan Draper 
|  Max Williamson 
|  Joey Walker
|-
| 2016
|  Fred Wright 
|  Ethan Hayter 
|  Jake Stewart
|-
| 2017
|  Tom Pidcock 
|  Ben Healy 
|  Fred Wright
|-
| 2018
|  Ben Tulett 
|  Leo Hayter 
|  Archie Ryan
|-
| 2019
|  Lewis Askey 
|  George Mills-Keeling
|  Drew Christensen
|-
| 
| colspan=3 align=center| Pas de compétition
|-
| 2021
|  Tyler Hannay 
|  Jack Brough 
|  Lucas Towers
|-
| 2022
|  Noah Hobbs
|  Joshua Tarling
|  Joshua Golliker
|}

Notes et références

Liens externes 
 

Compétition fondée en 1981
Cyclisme au pays de Galles